Hrabstwa w USA
 hrabstwo Otero (ang. Otero County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Otero (ang. Otero County) – w stanie Nowy Meksyk

 Miejscowości w Hiszpanii
 Otero – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha